Bolesław Leśmian – polski poeta i prozaik
 Leśmian – polski film biograficzny